Neuf  navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Speedy, «  » signifiant « rapide » :
 le , un sloop de 14 canons de la classe Speedy lancé en 1782 ; il est capturé par les Français en 1794 puis recapturé en 1795 avant d'être définitivement pris en 1801 ;
 le , une canonnière qui sert de 1798 à 1804 sur les Grands Lacs canadiens ;
 le , un brick-sloop racheté en 1803 et revendu en 1818 ;
 le , un cotre de six canons lancé en 1828 ;
 le , une canonnière à hélice lancée en 1860 et démolie en 1889 ;
 le , une vedette lance-torpilles lancée 1893 et coulé par une mine en 1914 ;
 le , un destroyer de  lancé en 1918 et coulé en 1922 lors d'une collision ;
 le , un dragueur de mines de classe Halcyon lancé en 1938 et revendu en 1946 ;
 le , un jetfoil lancé en 1979 et rendu à la vie civile en 1986.

Voir aussi 
 

Speedy